Hannes Alfvén
Hannes Kolehmainen
Hannes Meyer
Hannes Trautloft
Hannes Arch
Hannes Hafstein
Hannes Reinmayr
Prêmio Hannes Alfvén

Desambiguação